Савиџ има више значења:
 Савиџ (Мериленд)
 Савиџ (Минесота)